Eleftherios Venizelos (1864-1936), een Grieks staatsman
Evangelos Venizelos (1957), minister van Economische Zaken en vicepremier in het kabinet-Papandreou
Lily Venizelos, de oprichter en voorzitter van MEDASSET, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van zeeschildpadden